Челан (, , ) может означать:
 Топоним
 Челан (Бурятия) — исчезнувший населённый пункт в Бурятии;

 Имя
 Челан Симмонс () — канадская актриса и фотомодель.

См. также